Valencia Open 2015 — 21-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 26 октября по 1 ноября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу

Общая информация 
Возглавить посев одиночного турнира должен был Давид Феррер (№ 8 в мире на тот момент), однако был вынужден сняться с турнира из-за травмы правого локтя. Вторым номером посева стал ещё один испанец Фелисиано Лопес (№ 17 в мире), но он проиграл уже в первом для себя матче на турнире на стадии второго раунда. Прошлогодний победитель Энди Маррей не защищал свой титул. В итоге главный приз взял португальский несеянный теннисист Жуан Соуза, который в финале обыграл № 7 посева Роберто Баутисту Агута. В основной сетке принял участие один представитель России — Андрей Рублёв, который во втором раунде проиграл Баутисте Агуту.

В парном турнире трофей завоевал американский дуэт Эрик Буторак и Скотт Липски, который в финале переиграл № 4 посева Фелисиано Лопеса и Максима Мирного. Победители прошлого года Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Жуан Соуза обыграл  Роберто Баутисту Агута со счётом 3-6, 6-3, 6-4.
 Соуза выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру основном туре ассоциации.
 Баутиста Агут сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Скотт Липски обыграли  Фелисиано Лопеса /  Максима Мирного со счётом 7-6(4), 6-3.
 Буторак выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Валенсии

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
2015